Aleksander Kakowski (1862–1938) – polski kardynał, arcybiskup metropolita warszawski, prymas Królestwa Polskiego, członek Rady Regencyjnej
 Stanisław Gabriel Kakowski (zm. po 1733) – chorąży nowogrodzki w 1728, pułkownik wojsk koronnych w 1733
 Stanisław Kakowski (1898–1951) – polski żołnierz powojennego podziemia antykomunistycznego